Gilmar Teixeira de Oliveira (Rio de Janeiro, ), mais conhecido como Gilmar Simpatia, é um cantor e compositor brasileiro.

Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Cantores de samba
Naturais da cidade do Rio de Janeiro